Antorcha Campesina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Antorcha Campesina, Baja California, Tijuana, 
 Antorcha Campesina, Tlaxcala, Tepeyanco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar